Le qualificazioni del singolare maschile del Kremlin Cup 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Kremlin Cup 2001 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Antony Dupuis (ultimo turno)
 David Prinosil (ultimo turno)
 Magnus Gustafsson (Qualificato)
 Nikolaj Davydenko (ultimo turno)

 Marc Rosset (Qualificato)
 Wayne Black (ultimo turno)
 Noam Okun (primo turno)
 Bob Bryan (Qualificato)

Qualificati 

 Nenad Zimonjić
 Marc Rosset

 Magnus Gustafsson
 Bob Bryan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kremlin Cup 2001